Sezon NHL 1987/1988 – 71 sezon gry National Hockey League. Po raz drugi z rzędu mistrzami ligi zostali Edmonton Oilers.

Wyniki 

Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1987 w hokeju na lodzie
1988 w hokeju na lodzie